Loiseau est un patronyme français qui peut faire référence à :

Personnalités 
 Alexandre-Jérôme Loiseau de Mauléon (1728-1771), avocat français ;
 Annick Loiseau (1957-), physicienne française ;
  ;
 Camille Loiseau (1892-2006), doyenne de France ;
 Charles Loiseau-Pinson (1815–1876), ouvrier teinturier et communard français ;
 Christine Loiseau (1960-), athlète française ;
  ;
 Fabrice Loiseau (1966), prêtre catholique français, fondateur et supérieur des Missionnaires de la Miséricorde Divine ;
 Gustave Loiseau (1865-1935), peintre postimpressionniste français ;
 Jacques Loiseau (1920-2010), peintre français ;
 Jean-François Loiseau (1750-1822), conventionnel français ;
 Jean-Marc Loiseau (1956-) Chroniqueur, historien, écrivain, spécialiste de l'horlogerie.
 Jean Simon Loiseau (1776-1823), juriste français ;
 Jeanne Loiseau (1854-1921), femme de lettres et philanthrope, connue sous le nom de Daniel Lesueur, épouse d'Henry Lapauze ;
 Léon Loiseau (1857-1936), homme politique français ;
 Louis-Luc Loiseau de Persuis (1769-1819), musicien français ;
 Ludivine Loiseau (1980-), nageuse française ;
 Marcel Loiseau (1891-1914), soldat français ;
 Nadège Loiseau (1977-), réalisatrice française ;
 Nathalie Loiseau (1964-), femme politique française ;
 Patrick Loiseau (1949-), auteur, compositeur, interprète, peintre et photographe français ;
 Patrick Loiseau  (1953-), auteur et homme politique français ; 
 Patrick Loiseau (1961-), homme politique français ;
 Philippe Loiseau (1957-), un homme politique français ;
 Roxane Gaudette-Loiseau (1988-), actrice québécoise ;
 Urbain Loiseau (1801-1839), juriste français ;
 Vincent Loiseau, alias Kwal (1978-), artiste musicien français ;
 Yves Loiseau (1943-), journaliste français.

Personnages de fiction 
 Les frères Loiseau, dans Les Aventures de Tintin.

Toponyme 
 Habitation Loiseau, en Guadeloupe

Voir aussi 
 

Patronyme français